Учётная политика — совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

История 
Основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия (придания гласности) учётной политики предприятия были раскрыты в ПБУ 1/94 «Учётная политика предприятия», утверждённом Приказом Минфина России от 28.07.1994 № 100. Вследствие реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международными стандартами впоследствии указанное Положение было заменено на ПБУ 1/98 (Приказ Минфина России от 09.12.1998 N 60н), а в 2008 году — на ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

Определение 
Согласно п.2 ПБУ 1/2008 учётная политика предприятия — это принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учёта (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности). 

В БРЭ учётная политика — это выбор организацией варианта собственного бухгалтерского учёта, включая выбор между допустимыми вариантами оценки имущества предприятия, принципами констатации момента свершения события, алгоритмами формирования учётных показателей.

Допущения 
В соответствии с утверждённой Правительством РФ в 1998 году Программой реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, целью реформирования системы бухгалтерского учёта является приведение национальной системы бухгалтерского учёта в соответствие с требованиями рыночной экономики и международных стандартов финансовой отчётности.

За период реформирования не претерпели изменения допущения, используемые при формировании учётной политики организации согласно п.5 ПБУ 1/2008:
 допущение имущественной обособленности: активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;
 допущение непрерывности деятельности: организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
 допущение последовательности применения учётной политики: принятая организацией учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому;
 допущение временной определённости фактов хозяйственной деятельности: факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Требования 
Согласно п.6 ПБУ 1/2008 предъявляются следующие требования к бухгалтерскому учёту:
 полноты (полнота отражения в бухгалтерском учёте всех фактов хозяйственной деятельности);
 своевременности (своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности);
 осмотрительности (учётная политика организации должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском учёте расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов);
 приоритета содержания перед формой (отражение в бухгалтерском учёте фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования);
 непротиворечивости (тождество данных аналитического учёта оборотам и остаткам по счетам синтетического учёта на последний календарный день каждого месяца);
 рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учёта исходя из условий хозяйствования и величины организации).

С 1 января 2013 г. вступил в силу новый закон о бухгалтерском учёте от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Важным новшеством является отсутствие в нём требования об обязательном применении унифицированных форм первичной учётной документации, утверждённых Госкомстатом РФ. Теперь используемые в организации формы первичных документов утверждает её руководитель.

Согласно п.5 ст.8 закона «О бухгалтерском учёте» принятая во вновь созданной организации учётная политика должна применяться из года в год. Учётную политику можно дополнить или изменить, только если:
 изменилось законодательство;
 вводятся новые способы ведения бухгалтерского учёта;
 происходит смена собственника и т.д.

Виды учётной политики 
 Учётная политика для целей бухгалтерского учёта
 Учётная политика для целей налогового учёта
 Учётная политика для отчётности по международным стандартам (например US GAAP, IFRS)

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта 

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта закреплена в следующих нормативно-правовых документах:
 Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ
 Положение по бухгалтерскому учёту (ПБУ 1/2008)

В учётной политике для целей бухгалтерского учёта в зависимости от специфики деятельности организации могут рассматриваться следующие основные вопросы:
 Рабочий план счетов.
 Формы первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых организацией.
 Способ учёта приобретения и заготовления материалов.
 Способ начисления амортизации:
 линейным (равномерно в течение всего срока полезного использования);
 Методы учёта поступления и выбытия материально-производственных запасов:
 по средней себестоимости; по себестоимости единицы запасов; ФИФО.
 Способ учёта транспортно-заготовительных расходов в отношении товаров для торговых организаций:
 в себестоимости приобретения товаров и их погашение по мере реализации этих товаров;
 Способ учёта товаров организациями розничной торговли:
 по покупным ценам (без учёта наценки);
 Способ распределения доходов в зависимости от специфики деятельности организации по следующим статьям:
 доходы от обычных видов деятельности;
 Способ определения выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (строительство, научные и проектные работы, судостроение и т. п.):
 по мере готовности работы, услуги, продукции;
 Способ учёта специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды:
 как материалы.

Учётная политика для целей налогового учёта 
Для целей налогового учёта учётная политика формируется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

В учётной политике для целей налогового учёта в зависимости от применяемой системы налогообложения могут рассматриваться следующие основные вопросы:

 Метод признания доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль. В настоящее время Налоговым кодексом предусмотрены два метода:
 метод начисления — доходы и расходы признаются в учёте по мере их возникновения, то есть в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от факта их оплаты;
 кассовый метод — доходы и расходы признаются в учёте в день поступления или выбытия денежных средств в качестве оплаты по сделке. Этот метод в настоящее время в России применяется редко из-за возможности применения упрощённой системы налогообложения.
 Метод определения стоимости материально-производственных запасов:
 по стоимости единицы запасов (товара);
 по средней стоимости;
 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Федеральным законом № 81-ФЗ от 20.04.2014 метод ЛИФО исключён из правил налогообложения.
 Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов:
 линейный (равномерно в течение всего срока полезного использования);
 нелинейный (сумма амортизации меняется ежемесячно, постепенно уменьшаясь).
Нелинейный метод не применяется в бухгалтерском учёте, поэтому при его использовании необходимо учитывать возникающие разницы в бухгалтерском и налоговом учёте в отношении амортизации.
 Возможность формирования резервов, регулируя этим исчисление налога на прибыль:
 резерв по сомнительным долгам;
 резерв по гарантийному ремонту;
 резерв по ремонту основных средств;
 резерв на оплату отпусков и вознаграждений;
 резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов.
 Метод исчисления налога на добавленную стоимость:
 «по отгрузке» — по мере отгрузки и предъявления покупателю расчётных документов или поступления предоплаты;
 «по оплате» — по мере поступления денежных средств за выполненные работы, оказанные услуги. Метод «по оплате» с 01.01.06 г в соответствии с законодательством РФ не применяется.

Примечания 

Бухгалтерский учёт
Государственная учётная политика